Механизатор — специалист, обслуживающий машины и механизмы (обычно в сельском хозяйстве).
 Заслуженный механизатор сельского хозяйства Российской Федерации — правительственная награда.
 «Механизатор» — бывший украинский мини-футбольный клуб из Днепропетровска (1987—1997).

См. также 
 Улица Механизаторов
 Посёлок Механизаторов
 Тракторист